Sambuca  puede referirse a:

 Sambuca (licor), licor dulce y fuerte basado en el anís, típico de Italia 
 Sambuca (instrumento), instrumento de cuerda parecido al arpa usado en la Antigua Grecia
 Sambuca (arma), sambuca fue un arma de asedio naval inventada por Heráclides de Tarento
 Sambuca di Sicilia, una comuna siciliana, en la Provincia de Agrigento.
 Sambuca Pistoiese, una localidad italiana de la provincia de Pistoia, región de Toscana